Ventura steht für:
 Ventura (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ventura (Schiff), britisches Kreuzfahrtschiff
 Corel Ventura, DTP-Software (vormals: Ventura Publisher)
 Ventura Film, Schweizer Filmgesellschaft
 Lockheed Ventura, Militärflugzeug im Zweiten Weltkrieg
 Pontiac Ventura, Pkw-Modell von General Motors
 macOS Ventura, 2022 vorgestellte Version 13 des Apple-Betriebssystems

Ventura ist der Name folgender

Orte und Verwaltungsbezirke:
 Ventura (Iowa), Ort im Cerro Gordo County
 Ventura County, Verwaltungseinheit in Kalifornien
 Ventura (Kalifornien), Stadt im Ventura County
 Ventura (Cañar), Ort und Parroquia rural in der Provinz Cañar in Ecuador

astronomischer Objekte:
 (4825) Ventura, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Ace Ventura
 Venturada